Bajada es, en sus acepciones más comunes, la acción de bajar (ir a un lugar más bajo, descender) o un camino o senda por donde se baja desde alguna parte. También puede referirse a:

Bajada (fiesta): Fiesta religiosa de las Islas Canarias.
Bajada (arquitectura): tipo de bóveda de cañón.
Descarga de archivos o Descarga de música

Geografía
Bajada del Agrio :  localidad del departamento Picunches, en la provincia del Neuquén, Argentina
Bajada Sargento Cabral: calle de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Bajada Vieja: barrio de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina.

Otros
Bajada de aguas: encañado o tubería por donde bajan las aguas de los tejados o azoteas
Bajada del foso: operación militar
Bajada de mano: un movimiento en equitación